

События 
 10/11 марта 673 — Смерть Хлотаря III. Эброин посадил на трон Теодориха III, который стал королём Нейстрии и Бургундии.
 Магнаты Нейстрии призвали к Вульфоальду и Хильдерику II, и те легко сместили Теодориха III. Эброин заключён в монастырь Люксёй в Бургундии.
 673 год — в Англии под руководством архиепископа Кентерберийского Феодора состоялся  (или Хертфордский собор).
 673—675 — Король всех франков Хильдерик II.
 673—678 — Арабы угрожают Константинополю.
 После кровопролитной междоусобицы трон занял Тэмму. (Япония)
 Сирийским инженером Каллиник изобретён греческий огонь.
 673—686 — Император Японии Тэмму (622—686). Сын Дзёмэя.

Скончались 
 Хлотарь III, король франков из династии Меровингов.

См. также

Примечания